Federico Vieyra es un jugador de balonmano del Club Vicente Lopez (VILO), de Argentina y de la Selección argentina que juega habitualmente de lateral derecho.

Biografía 
Es un jugador zurdo, con un tiro muy potente, su especialidad es hacer goles desde los 9 metros.
Empezó a jugar este deporte en el Club Vicente López, más conocido también como "ViLo", donde hizo todas las inferiores y llegó a debutar en la Liga de Honor de Femebal (Federación Metropolitana de Balonmano). 
Toda su familia vive en Córdoba bs as y su hermano mayor Jesús nazareno vieyra en rosario padre de un reconocido cantante de cumbia

Carrera 
En 2008 firmó contrato con el BM Torrevieja y en 2011 con el BM Huesca, de Liga ASOBAL, como es conocida la liga de Balonmano español, considerada por algunos, la mejor liga del mundo. Ya en 2012 lo fichó el Istres francés.

En la selección argentina, tuvo pasajes tanto en las inferiores como en la mayor. En 2007 fue parte del equipo que logró un histórico cuarto lugar en el Campeonato Mundial juvenil de Balonmano de 2007 en Macedonia. Dos años más tarde se destacó en el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Junior de 2009 en Egipto. Fue elegido por la IHF como el mejor lateral derecho de la competencia donde la  Argentina finalizó en la sexta posición.

Con la selección mayor debutó oficialmente durante el Campeonato Panamericano de Balonmano en Chile, donde salió campeón tras ganar la final a Brasil 29-28. Disputó el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2011, logrando un 12º lugar siendo la mejor campaña de esta selección hasta el momento, incluyendo un triunfo a los suecos por 27-22.

Integró también el equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 venciendo a la selección de Brasil y garantizando su pasaje por primera vez a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Federico fichó  para la temporada 2015 con el Club Balonmano Ademar León de España.

Vieyra fichó  para la temporada 2020 con el Handball Sassari de Italia.

En 2015, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos realizados en Toronto, Canadá logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Clubes
  Club Vicente López (2007-2008)
  BM Torrevieja (2008-2011)
  BM Huesca (2011-2012)
  Istres OPH (2012-2013)
  Club Balonmano Ademar León (2013-2020)
  Raimond Handball Sassari (2020-2022)
 🇦🇷 Club Vicente Lopez (2022 - Actualidad)
 🇦🇷  SAG Ballester (club de balonmano) ( 2022-) Cedido para el Sur Centro Americano de Clubes

Enlaces externos 
 Entrevista

Balonmanistas de Argentina
Deportistas de Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016